Kabinett Woidke steht für:

 Kabinett Woidke I, von August 2013 bis November 2014
 Kabinett Woidke II, von November 2014 bis November 2019
 Kabinett Woidke III, seit November 2019